Desfontaines ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Bellery-Desfontaines (1867–1909), französischer Maler, Illustrator, Grafiker und Designer
 Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines (1769–1823), französischer Maler und Lithograf
 Jean Desfontaines  (um 1658–nach 1752), französischer Gambist und Komponist
 Pierre François Guyot Desfontaines (1685–1745), französischer Literaturkritiker, Journalist und Schriftsteller.
 René Desfontaines (1750–1833), französischer Botaniker

sowie das Pseudonym folgender Personen:
 Jean Baptiste Antoine Suard (1732–1817), französischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Deffontaines
 De Fontaine
 Fontaines